Opava est un toponyme qui peut désigner :

Opava, une commune du district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica.

Opava, une ville de la région de Moravie-Silésie, connue jusqu'en 1918 sous le nom allemand de Troppau ;
 Opava, une rivière qui arrose la ville éponyme ;
 District d'Opava, un des six districts de la région de Moravie-Silésie, dont le chef-lieu est la ville d'Opava.